La Superliga A 2002-2003 è stata la 12ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003